Purabaya (Purabaya), een plaats in Indonesië
Purabaya (Leles), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing